Qinghai Tianyoude Cycling Team is een wielerploeg die een Chinese licentie heeft. De ploeg bestaat sinds 2009. Qinghai Tianyoude Cycling Team komt uit in de continentale circuits van de UCI. Li Yan is de manager van de ploeg.

Seizoen 2014

Transfers

Seizoen 2013

Overwinningen in de UCI Asia Tour

Renners 

Chinese wielerploeg